Nova Independência kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Independência (ort), São Paulo, 
 Nova Independência (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar